Die phantastische Reise im Ballon ist Filmtitel von:
Die phantastische Reise im Ballon (1975)
Die phantastische Reise im Ballon (2001)